La Lliga Juvenil de la UEFA 2013-2014 (2013-2014 UEFA Youth League) fou la primera edició de la Lliga Juvenil de la UEFA i es va disputar entre el 17 de setembre de 2013 i el 14 d'abril de 2014 fou una competició a on varen participar els equips juvenils (menors de 19 anys) dels 32 equips classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA 2013-14.

Fase de grups 
32 equips jugaran la fase de grups, que corresponen als equips juvenils dels clubs classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2013-2014. Aquests 32 equips estaran repartits en 8 grups de 4 equips cada un. Els primers i segons classificats de cada grup passaran als vuitens de final.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H 

El partit entre l'Milan i l'AFC Ajax es va suspendre a causa de la negativa per part dels jugadors de l'Ajax a prendre part, al considerar que les condicions del terreny de joc no eren prou segures per a jugar-se el partit. El partit era irrellevant per a la classificació per a la segona fase.

Segona Fase 
El sorteig que determinava les emparellaments de vuitens, quarts de final i la final a quatre es va realitzar a Nyon el 16 de desembre de 2013.

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2013-14

Referències 

Lliga Juvenil de la UEFA